Ктиста́кис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Ктистакис, Вангелис (1908—1944) — греческий политический деятель.
 Ктистакис, Мирон (род. 1969) — греческий епископ, митрополит Новозеландский.